— японская фамилия. Известные носители:

 Окано, Исао (род. 1944) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.
 Окано, Масаюки (род. 1972) — японский футболист.
 Окано, Рио (род. 1991) — японская певица, автор песен и композитор, более известная под псевдонимом rionos.
 Окано, Сюнъитиро (род. 1931) — японский футболист.

 Окано — департамент в Габоне, провинция Волё-Нтем